Князь Василий Большой Григорьевич Ромодановский — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода.

Происхождение 
Был вторым сыном князя Григория Петровича Ромодановского, братом князей Андрея, Ивана Большого Молчанки, Петра, Василия Меньшого, Фёдора и Григория Григорьевичей Ромодановских. Прозвище «Большого» получил в отличие от 5-го сына князя Григория Петровича — боярина князя Василия Меньшого Григорьевича Ромодановского.

Биография 
В 1613 году князь Василий Большой Григорьевич с дворянином Ларионом Суминым был направлен в Псков на межеванье Русско-литовской границы. Во время этого межеванья у князя Ромодановского с Суминым произошла ссора в Съезжей Избе. Сумин упрекнул князя Ромодановского, сказав, чтобы он «не государился и не воцарялся, что и брат его (Ромодановского), князь Дмитрий Пожарский, воцарялся, и стало ему это в 20000 рублей». Род Пожарских и Ромодановских происходил от одного общего рода князей Стародубских, только были разных ветвей, разделившихся ещё за много лет до этого времени. На допросе Сумин отказался от своих слов, но свидетели их подтвердили. Князь Ромодановский за это «бил челом Государю» на Сумина. В том же 1613 году при приёме царём Михаилом персидского (кизильбашского) посла Амир Албека князь Ромодановский стоял рындою.

а вышел указ о назначении воевод от набегов крымских и ногайских татар. Князь Василий Григорьевич был назначен первым воеводой в Ельце, заменив там стольника Ивана Салтыкова, и приказано «по вестям» быть на сходе с первым воеводою большого полка — со стольником князем Фёдором Куракиным, стоявшим в Туле.

В 1616 году литовцы подошли к Болхову, где произошло сражение в котором погиб второй Болховской воевода Михаил Дмитриев. Для отражения наступления были назначены полковые воеводы для «Северного похода». Князь Василий Ромодановский был оставлен воеводой в Ельце, откуда велено ему «быть на сходе» с первым воеводой князем Иваном Хованским. В Ельце Ромодановский был до апреля 1617 года, когда были назначены воеводы в Украинский и Рязанский разряды от набегов крымских и ногайских татар. Князь Василий Григорьевич был «сходным воеводою» к тому же князю Ивану Хованскому, первому воеводе в Туле, который при «Северском походе» был первым воеводой в Болхове.

а князь Ромодановский был на приёме персидских послов и после «ответа у бояр» персидского посла «ездил со столом к послу от Государя». а при назначении полковых воевод в Украинский разряд от набегов крымских и ногайских татар, князь Ромодановский был назначен первым воеводой «прибыльного» полка, стоявшего в Мценске, заменив там стольника Василия Третьякова.

а при назначении полковых воевод в Украинский разряд, князь Ромодановский был назначен первым воеводой передового полка в Дедилове. Это назначение вызвало местническое дело со стороны третьего воеводы сторожевого полка — князя Дмитрия Петровича Пожарского. В 1613 году князь Пожарский заступился за честь князя Ромодановского, как представителя родственной фамилии; в местническом же деле 1620 года столкнулись интересы представителей двух линий одного и того же рода. В челобитной по этому местническому делу князь Ромодановский, заявлял, что он не может отрицать старшинство князей Пожарских, но следует учитывать не только генеалогию, но и выслугу: «считаемся мы и бьем челом Государю по государевым разрядом, а не по лествице; а лествицу-де и родство мы знаем во всех Ромодановских промеж себя, а не Пожарских, а Пожарские и с меньшими товарищами нашими бывали».

Государь не стал принимать решения по этому делу, а велел «по прежнему государскому моженью» объявить, что передовому полку и сторожевому «быть без мест». Другое местническое дело, поднятое на него вследствие того же назначения — от воеводы передового полка Рязанского разряда князя Юрия Шаховского Косого, кончилось тем, что князь Юрий отсидел в тюрьме два дня, а по выходу был выдан головою князю Ромодановскому.

а после приёма английского посла Ромодановский «ездил со столом» к послу от патриарха. а, ,  и а был назначен «смотреть кривой стол» во время Государева стола. В 1623 году князь Ромодановский назначен первым городовым воеводой в Путивль, а в 1625—1626 году — в Торопец, вместо князя Б. А. Хилкова, и оставался там, вероятно, до 1628 года, так как уже в мае был в Москве, где , во время «похода на богомолье» государя Михаила Фёдоровича в Троице-Сергиеву лавру, «дневал и ночевал на государевом дворе» с боярином Фёдором Шереметевым, причем в списке ночевавших стольников поставлен на первом месте.

 года был назначен воеводой в Брянск. а от него, как 1-го воеводы Брянского, и от 2-го воеводы Никиты Оладьина было прислано известие, что 2-й воевода ходил из Брянска на Почеп, который был взят и там оставлен осадный голова; такое же донесение было прислано и о взятии города Трубчевска.

В 1634 году князь Василий Григорьевич принимал участие в приёме государем Алея-Аги, посла турецкого султана Мурада IV. В августе 1634 года, после заключения мира с Польшей, Государь назначил «судей для межеванья» русско-польских границ «по договору послов». Князь Василий Ромодановский с дворянином Ларионом Суминым и дьяком Дмитрием Прокофьевым был назначен в Великие Луки.  были отправлены «межевые судьи» во Псков и Великие Луки. Производя межевание границ от Псковской области до Великих Лук, князь Ромодановский, сносясь с Москвой, в бумагах оскорблял имя князя Алексея Львова, делая это вопреки наказу, который повелевал писать: «по договору послов, боярина и наместника Псковского Фёдора Ивановича Шереметева и боярина и наместника Суздальского князя Алексея Михайловича Львова», а не: «боярин и наместник Псковской Фёдор Иванович Шереметев с товарищи». В этом было усмотрено унижение боярина князя Львова, и князь Ромодановский был посажен в тюрьму.

В 1635 году во время встречи послов Польского короля Владислава IV Александра Песочинского и Льва Сапеги, приехавших для «подкрепления вечного докончания» (ратификации), в котором приняли участие стольники и прочие чины Московские, князь Василий Большой Григорьевич был головою у 12 стольников. Когда  послы после приёма были приглашены к столу, данному в честь их, князь Ромодановский был в числе стольников, которые «перд Государя пить носили».

а при назначении полковых воевод в Украинский и Рязанский разряды от набегов крымских и ногайских татар, князь Ромодановский был назначен воеводой большого полка Рязанского разряда, в Дедилове и по вестям ему было велено быть на сходе с воеводй большого полка Украинского разряда, со стольником князем Иваном Фёдоровичем Хованским, стоявшим в Туле. а при назначении бояр и воевод на украине не «по полкам», а «по местам» от набегов крымских и татарских татар, стольник князь Ромодановский был назначен 1-м воеводой в Веневе, а в 1640—1641 году — 1-м воеводой в Вязьме, где он был, вероятно, до 1643 года.

а во время приёма датского королевича Вальдемара с послами, князь Василий Ромодановский был назначен 1-м из двух стольников кривого стола. Ромодановский был в числе стольников, несших тело Царевича Ивана Михайловича, скончавшегося а, и тело Царевича Василия Михайловича, скончавшегося а, а также несколько раз среди стольников и других чинов Московских назначаем был «дневать и ночевать у гроба Царевичей».

Литература 

Персоналии по алфавиту
Василий Григорьевич Большой
Воеводы
Воеводы Ельца
Воеводы Путивля
Воеводы Брянска
Воеводы Венёва
Воеводы Вязьмы